— японский турнир по го для молодых игроков, появившийся в 1976 году. Спонсором турнира стало издание «Симбун Акахата» — газета Коммунистической партии Японии. В соревнованиях могут принимать участие игроки ранга 7 профессионального дана и ниже, младше 25 (до 2006 года — 30) лет. Контроль времени составляет по 3 часа основного времени каждому игроку. Призовой фонд турнира — 3 280 000 иен.

Обладатели титула

Примечания 

Титулы го
Мероприятия, регулярно проводимые с 1976 года
Соревнования по го в Японии
Коммунистическая партия Японии